Паустово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России. Центр Паустовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 13 км на юг от города Вязники.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Ждановской волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 31 дворов, в 1905 году — 45 дворов, в 1926 году — 86 хозяйств.

С 1929 года деревня являлась центром Паустовского сельсовета Вязниковского района, с 2005 года — Паустовского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположены Паустовская основная общеобразовательная школа (открыта в 1933 году), детский сад "Лесной уголок", врачебная амбулатория, отделение федеральной почтовой связи, операционная касса №93/0139 Сбербанка.

Экономика 
В деревне находится Паустовская ткацкая фабрика.

Транспорт 
В восьми километрах на восток от деревни платформа 324 км на ж/д линии Москва-Нижний Новгород.

Рядом с селом грунтовая ВПП 40×981 м.

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Вязниковского района

Населённые пункты Вязниковского района